«Шут» — советский художественный фильм по повести Ю. Вяземского.
 «Шут» — российский фильм по сценарию Василия Аксёнова.